Il singolare femminile dello Swedish Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Polona Hercog era la detentrice del titolo e si è confermata battendo in finale Mathilde Johansson per 0-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie

  Sara Errani (ritirata per un disturbo ad una spalla)
  Julia Görges (secondo turno)
  Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
  Roberta Vinci (primo turno)

  Anastasija Pavljučenkova (quarti di finale)
  Klára Zakopalová (ritirata, quarti di finale)
  Mona Barthel (semifinale)
  Carla Suárez Navarro (primo turno)

Qualificate 

  Lourdes Domínguez Lino (ritirata, primo turno)
  Carina Witthöft (primo turno)

  Mariana Duque Mariño (secondo turno)
  Annika Beck (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 2012